Turneul de tenis de la Wimbledon 2015 a fost un turneu de tenis de Grand Slam care a avut loc la  All England Lawn Tennis and Croquet Club la Wimbledon, Londra, Regatul Unit. Turneul principal a început luni, 29 iunie 2016 și s-a încheiat duminică, 12 iulie 2015.

Campioni
Numărul unu mondial, Novak Djoković, în vârstă de 28 de ani, a câștigat pentru a treia oară la Wimbledon la simplu masculin, apărându-și titlul. El a câștigat al nouălea titlu de Grand Slam și a devenit, după Borg și Federer, al treilea jucător de tenis din era deschisă care și-a apărat titlul de la Wimbledon împotriva aceluiași adversar final.

Simplul feminin a fost dominat de numărul unu mondial Serena Williams. A fost cel de-al 21-lea titlu de Grand Slam al ei la simplu, având doar un titlu mai puțin decât Steffi Graf. Pentru a doua oară în carieră, ea a finalizat așa-numitul Grand Slam non-calendar, la care presa face referire drept „Serena Slam”. În același timp, la vârsta de 33 și 289 de zile, a devenit cea mai în vârstă campioană de Grand Slam a erei deschise, doborând recordul de vârstă al Martinei Navratilova, care a câștigat Wimbledon 1990 la vârsta de 33 de ani și 263 de zile.

La dublu masculin, olandezul Jean-Julien Rojer și românul Horia Tecău au câștigat primul titlu de Grand Slam comun și primul titlu al fiecăruia în parte. Ei au învins în finală perechea Jamie Murray și John Peers în trei seturi.

Dublul feminin a fost dominat de perechea cap de serie nr.1 elvețianca Martina  Hingis și indianca Sania Mirza. A fost prmul lor titlu comun de Grand Slam. Pentru Hingis, a fost al zecelea titlu la această categorie, iar pentru Mirza a fost primul ei titlu de Grand Slam. 

Câștigătorii competiției mixte au fost indianul Leander Paes și elvețianca Martina  Hingis. Hingis a câștigat al treilea trofeu de Grand Slam la mix, după titlurile Australian Open din 2006 și 2015. Paes a ajuns la al patrulea trofeu la dublu mixt la Wimbledon, după victorile de la Wimbledon 1999, 2003 și 2010. În general, a fost al optulea lui Grand Slam la această categorie.

Galerie câștigători

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Distribuirea punctelor și a premiilor în bani

Puncte
Mai jos sunt o serie de tabele pentru fiecare dintre competiții care arată punctele de clasare oferite pentru fiecare probă.

Premii în bani
Premiile totale de la Wimbledon pentru 2015 au fost majorate cu 7% la 26,75 milioane de lire sterline. Câștigătorii titlurilor de simplu masculin și feminin vor câștiga 1,88 milioane de lire sterline, în creștere cu 120.000 de lire sterline față de anul precedent. Cifrele pentru evenimentele de dublu sunt pe pereche.

Note

Legături externe 
 

2015
Wimbledon